Змагання з шорт-треку на дистанції 500 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулись 10-13 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).

Результати

Заїзди 
 Q – кваліфікувалась у чвертьфінал
 ADV – пройшла
 PEN – штраф
 YC – жовта картка

Чвертьфінал 
 Q – кваліфікувалась у півфінал
 ADV – пройшли
 PEN – штраф
 YC – жовта картка

Півфінал 
 QA – кваліфікувалась у фінал A
 QB – кваліфікувалась у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – штраф
 YC – жовта картка

Фінал 
Фінал B не проводився, оскільки Софія Просвірнова була єдиною, хто кваліфікувалась у нього.

Примітки